Oswald Croll detto Crollius (1560-1609) – alchimista tedesco
 Sebastian Croll (fl. 1617-1628) – politico olandese
 Maria de Croll (?-1710) – cantante svedese
 Carl Robert Croll (1800-1863) – pittore tedesco
 James Croll (1821-1890) – climatologo britannico
 William Martin Croll (1866-1929) – politico statunitense
 David Croll (1900-1991) – politico canadese
 Doña Croll (1953) – attrice giamaicano-britannica
 Dan Croll (1990) – cantautore britannico
 Hacker Croll, pseudonimo di François Cousteix (1990 circa) – hacker francese

Pagine correlate 
Kroll